Buček může být:

 Buček – vesnice v severní části okresu Plzeň-sever
 Buček (Podčeskoleská pahorkatina) (517,2 m) – vrchol v Chodské pahorkatině, východně od Racova v okrese Tachov
 Buček (příjmení) – české příjmení